Granboda kan avse:

 Granboda, Föglö – en by i Föglö kommun på Åland
 Granboda, Lemland – en by i Lemlands kommun på Åland